Il doppio  del Kobstaedernes ATP Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Brendan Evans e Chris Haggard erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno battuto in finale 7–5, 6–3 Jonathan Marray e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Alexander Peya (semifinali)
 Jonathan Marray /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

 Jamie Delgado /  Jamie Murray (primo turno) 
 Martin Fischer /  Philipp Oswald (campioni)

Tabellone

Note 
 

Kobstaedernes ATP Challenger 2009